Petrovskoe – denominazione di Svetlograd fino al 1965
 Petrovskoe – cittadina russa situata nella oblast' di Jaroslavl'
 Petrovskoe – villaggio russo dell'Uržumskij rajon, oblast' di Kirov
 Petrovskoe – villaggio russo dell'oblast' di Tambov

Pagine correlate 

 Petrov
 Petrovsk
 Petrovskaja
 Petrovskij
 Petrovsko